Das Shanghai Rolex Masters 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 5. bis zum 13. Oktober 2013 in Shanghai stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das achte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Titelverteidiger im Einzel war Novak Đoković, der auch in diesem Jahr wieder antrat und seinen Titel verteidigen konnte. Im Finale besiegte er den Argentinier Juan Martín del Potro in drei Sätzen. Für Đoković war dies im laufenden Jahr bereits der fünfte Titel sowie sein insgesamt 39. Titel in seiner Karriere. Im Doppel gewann die Paarung Leander Paes und Radek Štěpánek den Titel im letzten Jahr. Während Štěpánek in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm, spielte Leander Paes an der Seite des Kanadiers Daniel Nestor und schied bereits im Achtelfinale aus. Das Turnier gewannen in diesem Jahr Ivan Dodig und Marcelo Melo nach einem Drei-Satz-Sieg gegen das spanische Duo David Marrero und Fernando Verdasco.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Shanghai Rolex Masters 2013 fand vom 5. bis zum 7. Oktober 2013 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Beim Shanghai Rolex Masters 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 64 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 40 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Shanghai